Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2014 — 72-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона вдесяте здобув Б36 Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вікінгур візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Фарерських островів 2014

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2014
Фарерські острови